Беранек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Беранек, Варфоломей (?-1618) — чешский живописец эпохи Возрождения.
 Беранек, Мирослав (род. 1957) — чехословацкий и чешский футболист, тренер.
 Беранек, Франц (Franz Josef Beranek; 1902—1967) — немецкий лингвист моравского происхождения, специалист в области западного идиша, диалектологии.